Ла-Шарите́-сюр-Луа́р, Ла-Шаріте-сюр-Луар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 24 км на північний захід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2519 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4844,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ла-Шарите-сюр-Луар 
 Ла-Шарите-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шарите-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр